Osoby:
 Adrian von Enkevort – pruski polityk
 Edward von Enkevort – pruski major
 Edward Fryderyk von Enckevort – pruski polityk
 Gustaw Henryk von Enckevort – pruski prawnik
 Henriette von Enckevort – niemiecka polityczka
 Nadine von Enckevort – niemiecka malarka

Inne:
 Enckevort – ród